Marcus de Araújo Ferrer (Rio de Janeiro, 15 de outubro de 1963) é um violinista, violeiro e compositor de música popular brasileira.

Ligações externas
Marcus Ferrer no Músicos do Brasil: Uma Enciclopédia Instrumental

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Violinistas do estado do Rio de Janeiro
Violeiros do estado do Rio de Janeiro
Músicos de música popular brasileira
Naturais da cidade do Rio de Janeiro